

Geografia

Niemcy 
 Bieberstein – dzielnica Wiehl

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Bobrowo

Osoby 
 Arno Bieberstein – niemiecki pływak
 Klaus Bieberstein – niemiecki teolog

Zobacz też 
 Biberstein